Алекса́ндр Никола́евич Андре́ев:
 Андреев, Александр Николаевич (1821—1881) — русский адмирал, участник обороны Севастополя.
 Андреев, Александр Николаевич (1830—1891) — русский искусствовед, поэт, прозаик, драматург, переводчик.
 Андреев, Александр Николаевич (1953—1989) — советский хоккеист.